Sebastiano Valfrè – presbitero italiano, venerato come beato
 Leopoldo Valfrè di Bonzo – politico italiano
 Teodoro Valfrè di Bonzo – cardinale italiano

Pagine correlate 

 Vialfrè